Абаэтетуба () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пара. Составная часть мезорегиона Северо-восток штата Пара. Входит в экономико-статистический микрорегион Камета. Население составляет  141 100 человек на 2010 год. Занимает площадь 1 610,408 км². Плотность населения — 87,62 чел./км².

История 
Город основан в 1724 году. Позже на территории муниципалитета функционировали монастырь капуцинов и иезуитский приход.

Экономика 

Производство рома.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2015 года население муниципалитета составляет 150 431 жителя.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2005 составляет 277.493.000,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2005 составляет 2.116,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,706 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: тропический.

Административное деление 
Муниципалитет состоит из 2 дистриктов:

Важнейшие населённые пункты

Ссылки 
IBGE Cidades
Confederação Nacional de Municípios (CNM)

 
Муниципалитеты штата Пара